Die 10. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 1984 im Mai 1984 statt. Sieger wurde das Team aus China, welches im Finale gegen England mit 5:0 gewann. China startete dabei in der Besetzung Han Aiping, Li Lingwei, Lin Ying, Wu Dixi, Zhang Ailing, Wu Jianqiu, Xu Rong und Qian Ping.

Qualifikationsrunde Asien 
(New Delhi)

1. Runde

Gruppe A 
 gegen  5:0

Gruppe B 
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  4:1

Semifinale 
 gegen  5:0
 gegen  5:0

Spiel um Platz 3
 gegen  5:0

Finale 
 gegen  4:1

 und  qualifiziert für Finale

 gemeldet, aber nicht angetreten

Qualifikationsrunde Australasien 
(Hongkong)
1. Runde
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  3:2
 gegen  3:2
 gegen  4:1

 qualifiziert für Finale

Qualifikationsrunde Amerika 
(Toronto)

1. Runde 
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  4:1
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  3:2

 qualifiziert für Finale

 war gemeldet, aber nicht angetreten

Qualifikationsrunde Europa 
(Ostend)
1. Runde

Gruppe A 
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  4:1
 gegen  4:1
 gegen  5:0

Gruppe B 
 gegen  5:0
 gegen  3:2
 gegen  4:1
 gegen  5:0
 gegen  3:2
 gegen  5:0

Halbfinale
 gegen  4:1
 gegen  4:1

Spiel um Platz 3
 gegen  3:2

Finale
 gegen  4:1 

 und  qualifiziert für Finale

Finalrunde 
(Kuala Lumpur)

1. Runde

Gruppe A 
 gegen  4:1
 gegen  3:2
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  3:2

Gruppe B 
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  5:0
 gegen  3:2
 gegen  3:2
 gegen  3:2

K.-o.-Runde

Halbfinale

3. Platz

Finale

Weblinks 
 
 
 Berita Harian 15 Mai 1984
 Berita Harian 16 Mai 1984
 Badmintonmuseet.dk

1984
Badminton 1984
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur